Meadowbrook (Alabama)
 Meadowbrook Farm
 Bellair-Meadowbrook Terrace

Desambiguação